GGT steht für:

 Größter gemeinsamer Teiler in der Mathematik (meist ggT abgekürzt)
 Gammaglutamyltransferase, ein Enzym, das den Glutamylrest des Glutathions auf Peptide überträgt, siehe γ-Glutamyltransferase
 den IATA-Flughafencode von George Town (Bahamas) auf Exuma
 Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik, Iserlohn
 Gothaisches Genealogisches Taschenbuch, siehe Gothaischer Hofkalender

GGT